Märkert ist der Familienname folgender Personen:

Klaus Märkert, deutscher Schriftsteller
Peter Märkert (* 1955), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Merkert